hrabstwo Hardin (ang. Hardin County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Hardin (ang. Hardin County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Hardin (ang. Hardin County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Hardin (ang. Hardin County) w USA, w stanie Ohio
 hrabstwo Hardin (ang. Hardin County) w USA, w stanie Tennessee
 hrabstwo Hardin (ang. Hardin County) w USA, w stanie Teksas